Die PM-International AG ist ein Hersteller und Vertriebsunternehmen von Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika mit Sitz in Schengen (Luxemburg). PM steht dabei für Professional Marketing, die Eigenmarke ist Fitline. Die Produkte des Unternehmens werden über selbstständige Vertriebspartner im Netzwerk-Marketing, im Internet und im eigenen Direktvertrieb verkauft. Das Unternehmen geriet verschiedentlich in die Kritik.

Geschichte 

PM-International wurde 1993 als PM Cosmetics GmbH vom gelernten Automechaniker Rolf Michael Sorg in Limburgerhof gegründet. Im selben Jahr wurde auch die erste Auslandsniederlassung in Polen eröffnet. 1994 wurde die PM-International-Holding im luxemburgischen Schengen gegründet. Seit 2015 befindet sich dort die Firmenzentrale.

2003 öffnete das Unternehmen ein Logistikzentrum in Speyer (Rheinland-Pfalz). 2005 erfolgte eine Rechtsformänderung von einer GmbH in eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft. 2015 eröffnete das Unternehmen im Stadtstaat Singapur einen Sitz für den Asien-Pazifik-Raum.
2019 begründete das Unternehmen ein eigenes Bezahlsystem PM Direct Cash, mit dem Vertriebspartner ihr Einkommen direkt bei Kaufabschluss erhalten sollen, nach einer Testphase in den USA auch in Europa.

Unternehmensstruktur 
PM-International hat nach eigenen Angaben über 35 Niederlassungen in über 40 Ländern. PM-International beschäftigt über 400 Mitarbeiter, davon 192 im Logistikzentrum in Speyer (2020). Die Produkte des Unternehmens werden über selbstständige Vertriebspartner im Netzwerk-Marketing, im Internet und im eigenen Direktvertrieb verkauft.

Das Unternehmen unterhält eine Forschungskooperation im Bereich der Ernährungswissenschaften mit der FH Oberösterreich.

Produkte 
Das Unternehmen entwickelt und vertreibt ausschließlich Produkte der Eigenmarke FitLine, darunter
 Nahrungsergänzungsmittel
 Vitamintabletten
 Eiweißpulver
 Kosmetikprodukte
 Anti-Aging

Vermarktung 
PM-International ist mit seiner Marke Fitline offizieller Ausrüster diverser Sportmannschaften und -verbände. Im Zusammenhang mit einem Interview über den Ausschluss von Fitline beim Olympiastoppen, der Trainingseinheit des Norwegischen Sportverbands und Olympischen und Paralympischen Komitees, sagte Inger Sverresson, norwegischer Geschäftsführer von PM-International, dass das „Sportsponsoring PM-International ihnen einen Reputationsvorteil gegenüber allen verschaffen könne, die Sportler als Vorbilder haben. Zum Beispiel dem Breitensport.“ Martin Norum und Svein Erik Gjøsund kommen in der Norwegischen Zeitschrift für Ernährung (Norsk tidsskrift for ernæring) zum Schluss, dass Fitline es verstehe, mit Vorbildern, Sportstars und Verbänden zu spielen, um den Eindruck zu erwecken, dass die Produkte nützlich seien.

Kritik und Kontroversen 

Stiftung Warentest kam 2008 zum Ergebnis, dass das Fitline-Produkt Super Kid orange Pulver zum Auflösen nicht geeignet für Kinder sei. Zudem wurde eine sehr kleine Schrift sowie fehlende Angaben zu Alter und Anzahl der lebensfähigen Keime zum Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums bei der Deklaration bemängelt.

Im Bereich Doping folgt FitLine nicht dem akkreditierten Standard der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), sondern arbeitet lediglich mit der sogenannten Kölner Liste zusammen, die auf verbotene Substanzen testet.

Sowohl national, als auch international wurde PM-International für unzulässige Werbe- und Heilaussagen kritisiert.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) kritisierte, dass in einer Beratung fälschlicherweise behauptet wurde, Präparate von Fitline würden eine Verkühlung (österreichisch für Erkältung) verhindern. In einem Vergleich der Vitamin- und Mineralstoffgehalte von FitLine mit den Empfehlungen des Gesundheitsministeriums stellte der VKI acht verschiedene Vitamin und Mineralstoff Überschreitungen fest. Auch in einem Vergleich der von den Beratern ausgesprochenen Dosierungsvorschlägen kam es zu sieben Überdosierungen von Vitaminen und Mineralstoffen gegenüber den vereinheitlichten Empfehlungen der Ernährungsgesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz (D-A-CH-Referenzwerte).

In der Schweiz wurde die Anwerbung neuer Vertriebsmitarbeiter kritisiert. Die Stimmung eines Events von PM-International erinnere an religiöse Erweckungen und die Teilnehmer würden zwei Stunden raffinierte Überzeugungskunst erleben.

Laut einem Bericht des Spiegel-Ablegers Bento wirbt PM-International selbstständige Vertriebler mit unrealistischen Verdienstaussichten an. Die Hamburger Handelskammer wird in dem Bericht mit der Warnung zitiert, dass Netzwerke wie das von PM-International auf „sektenähnlicher Abhängigkeit“ basieren. Der Bericht beschreibt auch, dass Verkäufer darüber Fitline als Hilfe gegen COVID-19 bewarben und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine warnende Pressemitteilung veröffentlichte, dass es kein Nahrungsergänzungsmittel gibt, das eine Infektion mit dem Virus verhindern kann. PM-International wies die Vorwürfe zurück.

In Finnland wurden fragwürdige Methoden bei der Vermarktung der Fitline-Produkte und bei der Anwerbung neuer Händler kritisiert. So wurden beispielsweise falsche Angaben zur Eignung der Produkte für Schwangere gemacht, und das versprochene 30-tägige Rückgaberecht für die Produkte nicht eingehalten bzw. die Kunden nicht darüber informiert. Im Oktober 2019 hat die finnische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde (KKV, Kilpailu- ja kuluttajavirasto) rund ein Dutzend FitLine-Händler und das Rückgaberecht für die Produkte überprüft, nachdem sie 40 Beschwerden in dem Jahr erhielt. Im Jahr 2020 infiltrierte die Yle-Redakteurin Jonna Karjalainen verdeckt das Fitline-Netzwerk-Marketing. Auch sie beschreibt dabei, dass sie irreführende Informationen zur medizinischen Wirkung der Produkte insbesondere für schwangere Frauen und bei Depressionen erhielt. Sie beschreibt den Geist der besuchten Veranstaltungen sektiererisch. Zudem würde PM-International seinen Kritikern mit rechtlichen Schritten drohen.

2017 versuchte TV 2, Norwegens größter kommerzieller Fernsehkanal, in der Sendung Helsekontrollen (deutsch: Gesundheitscheck) ein Interview mit PM-International zu arrangieren. TV 2 wurde dazu in die Luxemburger Zentrale eingeladen. In der Zentrale wurde den Journalisten eine Vereinbarung über Strafzahlungen vorgelegt. Für jeden Punkt der in der Vereinbarung gebrochen würde, inklusive nicht im Vorfeld abgestimmter Fragen, forderte das Unternehmen umgerechnet ca. 250.000 Euro (2,4 Mio. NOK) von TV 2. Der Sender weigerte sich, das Interview unter diesen Bedingungen zu führen, und ließ unabhängige Experten die Fitline-Produktpalette analysieren. Diese kamen zum Ergebnis, dass bei Fitline-Produkten die Hälfte des Pulvers aus Zucker bestehe. Die Experten waren der Meinung, dass die Nahrungsergänzungsmittel an sich keine gesundheitliche Wirkung haben. Gewichtsabnahmen und andere positive Effekte seien darauf zurückzuführen, dass die Personen gleichzeitig zu einer allgemein niedrigeren Zufuhr von Nahrungsenergie in ihrer Diät angehalten werden. Bjørn Steen Skålhegg, Professor für Molekulare Ernährung an der medizinischen Fakultät der Universität Oslo äußerte sich kritisch zu PM-International und meinte, dass es sich um ein Verkaufssystem handele, das sich an der Unwissenheit anderer Leute bereichere. TV 2 bezeichnete PM-International zudem als Pyramidensystem und die Produkte als Puderzucker. Daraufhin leitete PM-International rechtliche Schritte gegen TV 2 ein und forderte Schadensersatz wegen Verleumdung. Zudem wurde per einstweiliger Verfügung gefordert, dass die Berichte auf der Website von TV 2 entfernt oder gelöscht werden. Jarle Nakken, Programmdirektor von TV 2 äußerte sich, dass er in den Berichten nichts Illegales oder einen Verstoß gegen die ethischen Regeln der Presse sehe und bezeichnete den Schritt von PM-International als drastisch, das Gericht zu bitten, die Presse zu zensieren und die Entfernung von kritischem Journalismus anzuordnen. Nachdem der Antrag auf eine einstweilige Verfügung vom Osloer Stadtgericht in erster Instanz abgelehnt worden war, kündigte PM-International an, TV 2 auf ca. 5 Mio. Euro (50 Mio. NOK) zu verklagen. Das Unternehmen behauptete, dass seine Offenheit und Bereitschaft, Fakten zu teilen, von TV 2 in grober Weise missbraucht worden sei. Gegen die Ablehnung der einstweiligen Verfügung wurde beim Berufungsgericht (Borgarting lagmannsrett) Berufung eingelegt. Das Unternehmen verlor den Fall. Das Berufungsgericht kam zur Ansicht, dass die Artikel zwar kritisch seien, die Kritik aber durchaus begründet sei. PM-International habe zudem keine Hauptforderung nachgewiesen. Das Unternehmen legte daraufhin Berufung beim Obersten Gerichtshof von Norwegen ein. Der Berufungsausschuss wies den Fall ab. Zudem musste PM-International AG die Gerichtskosten an TV 2 zahlen. PM-International kündigte an, dass es die Unterlassungsklage vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg bringen werde. Auch die Berufung in der Zivilklage wurde vom Obersten Gerichtshof im Dezember 2019 zurückgewiesen. Das Unternehmen hatte eine Entschädigung von ca. 7 Mio. Euro (70 Mio. NOK) für Einkommensverluste nach dem Programm verlangt.

Auszeichnungen 

 2018: German Brand Award des Rats für Formgebung und des German Brand Institute
 2018: Charity Award der Branchenzeitschrift Network-Karriere
 2019: German Brand Award des Rats für Formgebung und des German Brand Institute
 2020: German Brand Award des Rats für Formgebung und des German Brand Institute, „Excellent Brands / Health & Pharmaceuticals“
 2010–2022: Vertreten in der DSN Global 100: The Top Direct Selling Companies in the World Liste (2022 Platz 9)
 2021: Le Fonti Award

Weblink 
 Website von PM-International

Einzelnachweise 

Produzierendes Unternehmen (Luxemburg)
Unternehmen mit Direktmarketing
Gegründet 1993
Schengen